Die Terra Wortmann Open 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Juni 2022 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die cinch Championships gespielt, die genau wie die Terra Wortmann Open zur Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.134.520 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 2.275.275 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 11. und 12. Juni 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser-Paarungen im Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Halle (Westf.)